Атамбаев — фамилия; имеет женскую форму Атамбаева.
 Атамбаев, Алмазбек Шаршенович (род. 1956) — киргизский государственный и политический деятель, президент Киргизии.
 Атамбаев, Утешкали Дуйсенгалиевич (1910—1994) — советский государственный деятель, заместитель председателя Совета Министров Казахской ССР.
 См. также 
 Аул Отешкали Атамбаева — аул в Махамбетском районе Атырауской области Казахстана.